Болд-Хед или Болд Хед () — топоним.

Значения 
 Болд-Хед — старейший маяк Северной Каролины, расположен на острове Болд-Хед.
 Болд Хед — мыс на южном побережье полуострова Тринити (северная оконечность Антарктического полуострова).
 Болд-Хед — остров в устье реки Кейп-Фир в Северной Каролине.
 Болд Хед — посёлок в черте Йорка в штате Мэн.

См. также 
 Болд
 Bold